Бреславський () — польське прізвище, яке утворилось від топоніма Бреславль — так слов'яни називали польське місто Вроцлав.

Жіноча форма — Бреславська.

Походження 

Бреславль — це історична столиця Сілезії, одне з найбільших і найстаріших міст Польщі, розташоване на обох берегах середньої течії Одри, на Сілезькій низовині. Швидше за все, родоначальник прізвища Бреславський проживав в цьому місті. Відповідно, за основу дворянських прізвищ бралося назва тих місць, якими володіли шляхтичі.

Оскільки топонімічні прізвища містили вказівку не тільки на приналежність до конкретної сім'ї, а й на ставлення до певного географічного об'єкту, то спочатку вони представляли собою прикметники з різними форматами: прізвища на -ський / -цький і -анін / -янин належать в основному знаті і дворянству; прізвища на -ітов / -ічев, -інов, -цев, — яків / -аков, — ників, -ін, -их / -их.

Відомі носії 

 Бреславський Дмитро Васильович — завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем, відзначений орденом «За заслуги» ІІI ступеня.
 Бреславський Олександр Олександрович ( 1980 р.) — російський співак, продюсер, музикант, поет, композитор і аранжувальник виступає під псевдонімом Домінік Джокер.
 Бреславський Йосип Давидович (1896—1972) — один з перших географів і краєзнавців Ерец-Ісраель, більш відомий як Йозеф Бреславі.
 Бреславський Михайло (1460—1533) — польський вчений прозваний так за місцем свого народження у місті Бреславль.

Див. також 
 Бреславський університет

Примітки